Kellosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kellosaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (2 ha)
2. Kellosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,04, long 28,36),  (1 ha)
3. Kellosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (16 ha)
4. Keppisaari,  (10 ha)
5. Kellosaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (6 ha)
6. Kellosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,35, long 27,41),  (1 ha)
7. Kellosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
8. Kellosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
9. Kellosaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (0 ha)
10. Kellosaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola),  (6 ha)
11. Kellosaari halvö på Vehkosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 

Robotskapade Finlandförgreningar